Osoby o nazwisku Starowieyska:
 Ewa Starowieyska (1930–2012) – polska scenograf, pierwsza żona Franciszka Starowieyskiego
 Małgorzata Starowieyska (Zick) (1953–2006) –  polska artystka malarka, performerka, scenograf i choreograf
 Zofia Starowieyska-Morstinowa (1891–1966) – polska eseistka, krytyk literacki

Zobacz też 
 
 Starowiejska
 Starowieyski